Útigönguhöfði kan syfta på följande platser:

Island 

 Útigönguhöfði (kulle i Island, lat 63,86, long -19,14), Suðurland, 
 Útigönguhöfði (kulle i Island, lat 63,67, long -19,46), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar